Reduplikation steht für:

 in der Biologie die Vervielfältigung der DNA, siehe Replikation
 Reduplikation (Sprache), die Wiederholung von Lauten, Silben oder Wortteilen

Siehe auch:
 Reduplicatio (Anadiplose: rhetorische Figur)